Национальный чемпионат Эквадора по футболу 1966 ()  — 8-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Группа A (Сьерра)

Группа B (Сьерра)

Группа A (Коста)

Группа B (Коста)

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1966
Эквадор
1966 год в Эквадоре